Лугано се може односити на:

 Лугано, град у Швајцарској
 Луганско језеро, језерo на граници између Швајцарске и Италије

Види још 

 Дијего Лугано, уругвајски фудбалер